Goldi steht für:

 der Spitzname des Sportlers Andreas Goldberger
 die umgangssprachliche Bezeichnung in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) für Goldbrand, einen Weinbrand-Verschnitt, der in der DDR erstmals hergestellt wurde
 Goldi (Geschichte), Geschichte von Astrid Lindgren
 Goldi (Film), schwedischer Film nach der gleichnamigen Geschichte von Astrid Lindgren

Goldi ist der Familienname folgender Personen:
 Kate De Goldi (* 1959), neuseeländische Autorin